{{Infobox Album 
| Name        = Imaginations from the Other Side
| Type        = studio
| Artist      = Blind Guardian
| Cover       = IFtOS.jpg
| Released    = 5. april 1995
| Recorded    = avgust 1994 - marec 1995 Sweet Silence Studios, København, Danska
| Genre       = power & speed metal
| Length      = 49:06
| Label       = Virgin Records/Century Media
| Producer    = Flemming Rasmussen
| Reviews     = Sound Of Metal   link
Allmusic  link
| Last album  = Somewhere Far Beyond(1992)
| This album  = Imaginations From the Other Side  (1995)
| Next album  = Nightfall in Middle-Earth(1998)
}}

Imaginations from the Other Side je album skupine Blind Guardian, izdan leta 1995.

Seznam pesmi 
 »Imaginations from the other side«
 »I'm alive«
 »A past and future secret«
 »The script for my requiem«
 »Mordred's song«
 »Born in a mourning hall«
 »Bright eyes«
 »Another holy war«
 »And the story ends«

Albumi skupine Blind Guardian
Albumi leta 1995